Masson steht für:
 Masson (Familienname) (Le Masson), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Masson-Trichrom-Färbung, histologische Trichrom-Färbungsmethode
 Éditions Masson, französischer Wissenschaftsverlag

Masson ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Masson Island, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Masson Range, Gebirgszug im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Massone
 Mason